Socadisc est le label d'une compagnie de disque indépendante.

Artistes produits 
 John Jacob Malone

Liens externes 
 

Label discographique indépendant